Banget kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banget, Jawa Tengah, by, 
 Banget, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar